Matcherna i slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades från 30 juni till 10 juli 1999.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Kina mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=CHN-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 30 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Pu Wei Jin Yan 
|mål2     = 
|arena    = Spartan Stadium
|spelplats= San Jose, Kalifornien
|publik   = 21411
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=NOR-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 30 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Ann Kristin Aarønes Marianne Pettersen Hege Riise 
|mål2     =  Malin Moström
|arena    = Spartan Stadium
|spelplats= San Jose, Kalifornien
|publik   = 21411
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

USA mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=USA-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 1 juli 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Tiffeny Milbrett Brandi Chastain Joy Fawcett 
|mål2     =  Brandi Chastain Bettina Wiegmann
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 54642
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Brasilien mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=BRA-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 1 juli 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 3 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Cidinha Nenê Sissi 
|mål2     =  Prisca Emeafu Nkiru Okosieme Nkechi Egbe
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 54642
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Semifinaler

USA mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=USA-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 4 juli 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Cindy Parlow Cone Michelle Akers 
|mål2     = 
|arena    = Stanford Stadium
|spelplats= Stanford, Kalifornien
|publik   = 73123
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Kina

{{Resultat med trupp|id=NOR-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 4 juli 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Sun Wen Liu Ailing Fan Yunjie
|arena    = Foxboro Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 28986
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=BRA-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 juli 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     = 
|straffresultat = 5 – 4
|straffar1= Pretinha Cidinha Kátia Maycon Nenê Formiga 
|straffar2=  Hege Riise Marianne Pettersen Silje Jørgensen Brit Sandaune Solveig Gulbrandsen Ann Kristin Aarønes
|arena    = Rose Bowl
|spelplats= Pasadena, Kalifornien
|publik   = 90185
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel